Isopescul ist der Familienname folgender Personen:

 Demeter Isopescul (1839–1901), österreichischer Gymnasiallehrer, Abgeordneter zum Reichsrat
 Silvestru Octavian Isopescul (1878–1922), rumänischer Theologe und Philologe